Ло́уэлл () — английская фамилия и топоним.

Фамилия 
  — одна из семей бостонских браминов.

  (1870—1927) — американский архитектор и ландшафтный дизайнер.
  (1849—1900) — канадский политик, член Палаты общин Канады (1892—1896).
 Лоуэлл, Джеймс Расселл (1819—1891) — американский поэт, педагог, эссеист и дипломат.
  (1902—1967) — американская киноактриса.
  (1843—1905) — американская женщина-лидер прогрессивных реформ.
  (1743—1802) — американский юрист, федеральный судья.
  (1801—1874) — американский политик, член Палаты представителей США (1839—1843).
 Лоуэлл, Крис (род. 1984) — американский киноактёр.
  (род. 1955) — американский дизайнер и телеведущий, лауреат Дневной премии «Эмми» за передачу The Christopher Lowell Show (2000).
 Лоуэлл, Кэри (род. 1961) — американская фотомодель и киноактриса.
  (род. 1974) — пуэрто-риканский бейсболист.
  (1821—1853) — американская поэтесса-аболиционистка.
  (род. 1946) — мальтийский писатель-ультранационалист, глава политической партии .
 Лоуэлл, Персиваль (1855—1916) — американский астроном, основатель Обсерватории Лоуэлла во Флагстаффе (Аризона, США).
 Лоуэлл, Роберт (1917—1977) — американский поэт, драматург и литературный критик, представитель исповедального направления в поэзии.
  (1893—1980) — игрок в австралийский футбол в составе клубов Викторианской футбольной лиги «Эссендон» и «Мельбурн».
 Лоуэлл, Скотт (род. 1965) — американский киноактёр.
  (1775—1817) — американский бизнесмен, именем которого назван город Лоуэлл (Массачусетс).
  (1856—1943) — американский педагог и учёный.
 Лоуэлл, Эми (1874—1925) — американская поэтесса.

Псевдонимы, вымышленные
 Лоуэлл, Элизабет (род. 1944) — псевдоним американской писательницы .
 Лоуэлл, Юрий — главный герой компьютерной игры Tales of Vesperia.

Топонимы США 
Населённые пункты
  — неинкорпорированная коммуна в Айдахо.
 Лоуэлл — город в Арканзасе.
  — городок в Вермонте.
  — городок в Висконсине.
  — деревня в составе одноимённого городка.
  — неинкорпорированная коммуна в Западной Виргинии.
  — городок в Индиане.
 Лоуэлл — город в Массачусетсе.
  — .
  — ж/д станция.
 Лоуэлл Девилз — хоккейная команда.
  — город в Мичигане.
  — городок в Мэне.
  — деревня в Огайо.
 Лоуэлл — город в Орегоне.
 Крытый мост Лоуэлл
  — город в Северной Каролине.

Тауншипы
  — в Канзасе.
 Лоуэлл — в Миннесоте.
  — в Мичигане.
  — в Небраске.

Составные топонимы
  — статистически обособленная местность на Аляске.

Кратеры 
 Лоуэлл — на Луне.
  — на Марсе.

Учреждения США 
 Обсерватория Лоуэлла — во Флагстаффе, Аризона.
  — в Сан-Франциско, Калифорния.
 
  — в Бостоне, Массачусетс.
  — общежитие института.

Прочее 
  — ж/д линия в Массачусетсе.
  — тропический шторм 2008 года.

См. также 
 Ловелл ()